Phon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 86.911 locuitori și o suprafață de 872,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 131 de sate (muban).

Geocode 2 is not used.

Amphoe în provincia Khon Kaen